

Persone 
Nono è un nome proprio maschile.
Luigi Nono è un pittore italiano
Luigi Nono è un compositore italiano, nipote del precedente.

Altro 
Nono, Minene Uryuu, personaggio dell'anime e manga Mirai Nikki.
Nono è un comune della provincia di Córdoba, nel dipartimento di San Alberto
Il Nono è un pesce di acque salmastre appartenente alla famiglia Cyprinodontidae.
Il Nono è anche il nome con cui viene comunemente chiamato il Reggimento delle Forze speciali dell'Esercito